Hübschen ist der Familienname folgender Personen:

 Henrik Hübschen (* 1977), deutscher Journalist
 Jens Hübschen (* 1972), deutscher Fernsehmoderator
 Jürgen Hübschen (* 1945), deutscher Oberst
 Otto Hübschen (1919–1997), deutscher Marineoffizier

Siehe auch:
 Hübchen